Villanueva de Algaidas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villanueva de Algaidas (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Villanueva de Algaidas (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar